Cologna Veneta ist eine norditalienische Gemeinde (comune) mit  Einwohnern (Stand ) in der Provinz Verona in Venetien. Die Gemeinde liegt etwa 34 Kilometer südöstlich von Verona, etwa 30 Kilometer südwestlich von Vicenza und etwa 40 Kilometer westsüdwestlich von Padua. Cologna Veneta grenzt unmittelbar an die Provinz Vicenza. Durch die Gemeinde fließt der Guà.

Geschichte 
Die Gegend wurde ursprünglich von den Venetern und den Euganeern besiedelt. Dass bereits in der Zeit Augustus' eine Siedlung, möglicherweise ein Heerlager bestand, kann an archäologischen Funden belegt werden. Mit dem ausgehenden Mittelalter wurde Cologna Veneta Teil der Republik Venedig.

Klima

Verkehr 
Der Bahnhof an der früheren Bahnstrecke von Treviso nach Ostiglia ist mit der Stilllegung der Strecke 1987 inzwischen verwaist. Durch den Ort führt die frühere Strada Statale 500 di Lonigo bzw. del Colognese.

Söhne und Töchter 
 Francesco Sarego (* 1939), Ordensgeistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Goroka in Papua-Neuguinea

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Venetien